Вейлер — фамилия. Известные носители:
 Вейлер, Абрахам (1908—2002) — американский кинокритик газеты «Нью-Йорк таймс».
 Вейлер, Паулина (1839—1874) — американская пианистка.
 Вейлер-и-Николау, Валериано (1838—1930) — испанский генерал и политический деятель.

См. также 
 Вейллер

Примечания